Santa Maria della Salute nápolyi templom
Santa Maria della Salute velencei templom
Santa Maria della Salute a Primavalle római templom